Austria
 Wiener Neustadt – città della Bassa Austria
 Neustadt – quartiere della città di Salisburgo (Salisburghese)

Croazia
 Neustadt, oggi Novigrad (it. Novegradi) – comune nella regione zaratina
 Neustadt, oggi Novigrad Podravski – comune nella regione di Koprivnica e Križevci
 Neustadt in Istrien, oggi Novigrad/Cittanova (it. Cittanova) – città nella regione istriana

Francia
 Neustadt – quartiere di Strasburgo

Germania
 Neustadt an der Aisch – città della Baviera
 Neustadt an der Donau – città della Baviera
 Neustadt an der Waldnaab – città della Baviera
 Neustadt an der Rems – frazione della città di Waiblingen (Baden-Württemberg)
 Neustadt am Main – comune dell'Assia
 Neustadt am Kulm – città della Baviera
 Neustadt am Rübenberge – città della Bassa Sassonia
 Neustadt an der Orla – città della Turingia
 Neustadt an der Weinstraße – città della Renania-Palatinato
 Neustadt bei Coburg – città della Baviera
 Neustadt – città del Brandeburgo
 Neustadt-Glewe – città del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Neustadt/Harz – comune della Turingia
 Neustadt – città dell'Assia
 Neustadt in Holstein – città dello Schleswig-Holstein
 Neustadt in Sachsen – città della Sassonia
 Neustadt – comune della Sassonia
 Neustadt/ Westerwald – comune della Renania-Palatinato
 Neustadt – comune della Renania-Palatinato
 Bad Neustadt an der Saale – città della Baviera
 Titisee-Neustadt – città del Baden-Württemberg
 Neustadt – quartiere della città di Amburgo
 Neustadt – quartiere della città di Brema
 Neustadt – quartiere della città di Gelsenkirchen, Renania Settentrionale-Vestfalia
 Neustadt – quartiere della città di Eisenhüttenstadt (Brandeburgo)
 Neustadt – frazione del comune di Am Ohmberg (Turingia)
 Neustadt am Rennsteig – frazione della città di Großbreitenbach (Turingia)
 Neustadt/Spree – frazione del comune di Spreetal (Sassonia)

Polonia
 Neustadt in Oberschlesien, oggi Prudnik – città nel voivodato di Opole
 Neustadt in Westpreußen, oggi Wejherowo – città nel voivodato della Pomerania
 Neustadt an der Warthe, oggi Nowe Miasto nad Wartą – comune nel voivodato della Grande Polonia

Repubblica Ceca
 Neustadt an der Cidlina, oggi Nové Město – comune nella regione di Hradec Králové
 Neustadt an der Mettau, oggi Nové Město nad Metují – città nella regione di Hradec Králové
 Neustadt an der Tafelfichte, oggi Nové Město pod Smrkem – città nella regione di Liberec
 Neustadt im Erzgebirge, oggi Nové Město na Moravě – città nella regione di Vysočina

Slovacchia
 Neustadt an der Waag, oggi Nové Mesto nad Váhom – città nella regione di Trenčín

Ungheria
 Neustadt am Zeltberg, oggi Sátoraljaújhely – città nell'Ungheria Settentrionale
 Neustadt an der Donau (o Donauneustadt), oggi Dunaújváros – città nel Transdanubio Centrale